For Once in My Life (nummer), een nummer uit de jaren zestig
For Once in My Life (Stevie Wonder), een album van Stevie Wonder uit 1968
For Once in My Life (Trijntje Oosterhuis), een album van Trijntje Oosterhuis uit 1999 met covers van nummers van Stevie Wonder